Bembo (famiglia)

persone

Bonifacio Bembo pittore

Bernardo Bembo umanista

Dario Baldan Bembo cantante

Giovanni Bembo doge

Pier Luigi Bembo politico

Pietro Bembo cardinale umanista

Antonia Bembo cantante

Ambrosio Bembo viaggiatore

Benedetto Bembo pittore

Francesco Bembo militare

Giovanni Bembo (filologo)

altro

Bembo carattere tipografico

Palazzo Bembo palazzo veneziano